Каллиа́нтемум, также Красивоцве́т, или Руто́вник () — род цветковых растений в составе семейства .

Название и история описания 
Род был выделен немецко-русским ботаником Карлом фон Мейером во 2-м томе книги Карла фон Ледебура Flora Altaica, вышедшем во второй половине 1830 года. Мейер перенёс в него единственный вид , однако сам понимал под этим названием немного отличное от линнеевского растение. Впоследствии растение, с которым был знаком Мейер (идентичное описанному в 1819 году Д. Шлехтендалем), было переименовано Иоганной Витасек в Callianthemum angustifolium. Линнеевский вид был описан заново как Callianthemum coriandrifolium, а название Callianthemum rutifolium вышло из употребления.

Научное название рода буквально переводится как «красивоцветник». В русскоязычной литературе, однако, чаще употребляется его транслитерация.

Описание 

Многолетние травянистые растения с корневищем. Стебель простой или слабо ветвящийся. Листья прикорневые или стеблевые.

Цветки одиночные на верхушке стебля или на ответвлениях, правильные. Листочки околоцветника в числе от 5 до 16, линейной или широкояйцевидной формы, белого цвета, у основания с жёлтым пятном. Тычинки и пестики многочисленные.

Плод — многоорешек; Орешки с коротким носиком, голые.

Ареал 
Орофиты, произрастают в горах Европы и Центральной Азии.

Систематика

Виды

Примечания

Литература 
 

Лютиковые
Флора Евразии